Атирау — місто, обласний центр Атирауської області, Казахстан
 Атирау — казахстанський футбольний клуб із міста Атирау
 Атирау — міжнародний аеропорт міста Атирау